Цератозавры () — инфраотряд тероподовых динозавров. В настоящее время нет общепринятого перечня видов цератозавров, хотя анатомически они менее разнообразны, чем тетануры.

Эволюция 
Цератозавры представляют собой раннюю группу тероподов. Самые ранние представители данной группы относятся к оксфордскому веку верхнеюрского периода (161—155 млн лет назад), например Limusaurus.

Классификация 
Инфраотряд Цератозавры (Сeratosauria)
 Род Berberosaurus
 Род Deltadromeus
 Род Elaphrosaurus
 Род Limusaurus
 Род ?Lukousaurus
 Род Spinostropheus
 Клада Неоцератозавры (Neoceratosauria)
 Семейство Ceratosauridae
 Род Ceratosaurus
 Род Genyodectes
 Надсемейство Абелизавроиды (Abelisauroidea)
 Род Austrocheirus
 Род Genusaurus
 Род Ligabueino
 Род Masiakasaurus
 Род Noasaurus
 Род Ozraptor
 Род Tarascosaurus
 Род Betasuchus
 Семейство Абелизавриды (Abelisauridae)
 Семейство Ноазавриды (Noasauridae)

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений различных групп по Сюй Сину, 2009 год:

Примечания 

 
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем